Жахливий 2 (англ. Terrifier 2) — американський слешер 2022 року    написаний, режисером, монтажером і продюсером якого став Деміен Леоні . Це продовження фільму «Жахливий» (2016) і третій повнометражний фільм, у якому знято Арта-клоуна . Він показує повернення Девіда Говарда Торнтона та Саманти Скаффіді, які відповідно зобразили клоуна Арта та Вікторію Гейз у першому фільмі, а також головні ролі Лорен Лавера, Елліотт Фуллем, Сара Войт, Кейлі Хайман та Кейсі Хартнет. Історія розповідає про воскресіння Арта та переслідування Сієнни Шоу (Лавера) та її молодшого брата Джонатана (Фуллем) у ніч на Хелловін — через рік після подій першого фільму.

Фільм бере початок від концепції повнометражного фільму, яку Леоні почав розробляти незабаром після зйомок свого дебютного режисерського короткометражного фільму «9-те коло» (2009). Концепція запланованого фільму була зосереджена на героїні в ангельському вбранні та зрештою розвалилася, але після виходу «Жахливого» (2016) Леоні хотів повернути героїню як головну героїню — вона перетворилася б на Сієнну, когось, кого Леоні описує як «серце і душа» Жахливого 2 . Леоні витратив три місяці на написання сценарію, орієнтованого на персонажів, після критики щодо відсутності оповіді в першому фільмі.

Фінансування фільму було значним, оскільки сценарій був більш амбітним, ніж перший фільм, і вимагав більшого бюджету. Перед зйомками Леоні залучив фінансування від приватних інвесторів, і він запустив кампанію Indiegogo з ціллю 50 тисяч доларів США, щоб зняти сцену з практичними ефектами. Кампанія мала величезний успіх, досягнувши понад 430% від початкової мети, загалом пожертвувавши 250 тисяч доларів. Це один із численних фільмів , на які вплинула всесвітня пандемія COVID-19, основні зйомки яких було припинено в середині 2020 року через карантини через пандемію .

Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі FrightFest 29 серпня 2022 року, а в кінотеатрах США вийшов 6 жовтня 2022 року, став хітом у прокаті, зібравши 11,5 мільйонів доларів. Він отримав загалом позитивні відгуки від критиків, похвалу за гру Торнтона та Лавери, і багато критиків вважали фільм кращим за свого попередника.

Сюжет 
Після воскресіння невідомою сутністю після різанини в окрузі Майлз, Арт-клоун жорстоко вбиває молотком коронера, який досліджував його тіло. Він іде до пральні, щоб почистити свій закривавлений одяг, де зустрічає Маленьку Бліду Дівчинку — таємничу зловісну сутність у схожому вбранні клоуна. Самотній патрон бачить, як Арт спілкується з дівчиною, яка для нього невидима, перш ніж його вбивають.

Акторський склад 

 Лорен ЛаВера — Сієнна Шоу, старша сестра Джонатана 
 Елліотт Фуллам — Джонатан Шоу, молодший брат Сієнни
 Сара Фойгт — Барбара Шоу, мати Сієнни та Джонатана
 Амелі Маклейн у ролі Маленької блідої дівчинки / Емілі Крейн
 Кріс Джеріко в ролі Берка, медсестри
 Девід Говард Торнтон у ролі клоуна Арта
 Кейлі Хайман — Брук, подруга Сієнни
 Кейсі Хартнетт — Еллі, подруга Сієнни
 Чарлі МакЕлвін у ролі Джеффа, хлопця Брук
 Джоннат Девіс — Рікі, продавець костюмерної крамниці
 Емі Расс — мати Еллі
 Корі Дюваль в ролі коронера
 Саманта Скаффіді в ролі Вікторії «Вікі» Гейз, єдиної, хто пережив події першого фільму, яка зараз перебуває в психіатричній лікарні 

Крім того, Гріффін Сантопієтро з'являється як Ерік, Оуен Майр з'являється як Шон, Фелісса Роуз з'являється як пані Прінсіпі, Тамара Глінн з'являється як шопінг-мама та Недім Яхич як Тревіс Брайант.

Виробництво

Написання 

12 лютого 2019 року Леоні повідомив у своїй публікації в соціальних мережах, на якій була показана титульна сторінка, що перший варіант сценарію готовий.  Леоні придумав концепцію фільму ще в 2008 році — з ідеєю героїні в костюмі ангела-воїна, що бореться з персонажем Art the Clown . Ця героїня була основою Сієнни, яку Леоні хотів повернути як головну героїню Жахливого 2, яку він знав, що хотів зробити під час зйомок першого фільму . Процес написання фільму відрізнявся від попередніх кінопроектів Леоні, в яких йому доводилося працювати на неповний робочий день . Леоні писав три місяці поспіль. Значною мірою він зосереджувався на розробці головного героя, який міг би конкурувати з Артом за популярністю. Коли він не писав, він читав книги про сценарну творчість і слухав, як сценаристи обговорюють свої процеси з писанням.  

Через десятиліття він вирішив повернути героїню в янгольському вбранні та адаптувати її як Сієнну Шоу.  Леоні описав більшу частину сценарію, присвяченого дівчині-підлітку, його улюбленому персонажу, якого він коли-небудь писав.  Леоні описує сценарій як набагато масштабніший за попередній фільм і згадує, що не враховував бюджет під час написання. 

Одним із факторів під час написання було встановлення супротивника для мистецтва — чогось надихнуло стосунками між супергероєм Бетменом і суперлиходієм Джокером .  Під час обіду з Леоні та Девідом Говардом Торнтоном актрисі, яка грає Сієнну, Лорен Лавері, повідомили про передбачувану динаміку між її героїнею та Артом.  Окрім Сієнни, Лавера згадує, що сценарій зосереджується на молодшому братові Сієнни Джонатані, їхній матері та її друзях — усі вони відіграють вирішальну роль у історії.

Кастинг 
 
Було підтверджено, що Торнтон і Скаффіді повторять свої відповідні ролі Арта та Вікторії , ставши єдиними учасниками акторського складу попереднього фільму, окрім короткого озвучення Майкла Ліві (який зіграв Уілла Винищувача в оригінальному фільмі). як диктор клубу та голос ді-джея, а також Корі Дюваль, який повертається в ролі коронера з першого фільму. Були також повідомлення про те, що Стівен Делла Салла та Джейсон Ліві, двоє поліцейських в оригінальному фільмі, також повертаються в епізодичних ролях; усі троє є продюсерами другого випуску.  11 вересня 2019 року було оголошено, що актриса Лорен Лавера була обрана на головну роль Сієнни Шоу. 15 жовтня було оголошено, що Фелісса Роуз, Кріс Джеріко і Тамара Глінн приєдналися до акторського складу в епізодичних ролях .

Зйомки 
У той час як Леоні забезпечив повне фінансування фільму від кількох приватних інвесторів перед зйомками, він запустив Indiegogo з ціллю 50 тис. доларів США, щоб профінансувати сцену з практичними ефектами та залучити до проекту відомого актора. Кампанія мала великий успіх, зібравши понад 125 тисяч доларів за перший тиждень.  До кінця кампанії вона досягла 250 тисяч доларів, що на 430% більше, ніж початкова ціль.

Зйомки почалися в жовтні 2019 року  Хоча більшість основної сюжетної лінії фільму вже було завершено, основні зйомки були призупинені через COVID-19, ставши одним із багатьох фільмів , які постраждали від всесвітньої пандемії COVID-19 .  7 вересня Леоні розповів, що він працює над протезом для спотвореного обличчя Вікторії під час підготовки до зйомок сцен із Самантою Скаффіді .  Коли костюм Сієнни був позитивно сприйнятий під час офіційного виходу кадрів з виробництва, на запитання про вбрання Лавера сказала, що він сподобався в перший день його носіння, але почала відчувати зневагу до нього під час зйомок, оскільки його було незручно носити. Вона навіть отримала пухирі від його носіння.  Зйомки тихо відновилися та завершилися 10 липня 2021 року

Маркетинг 
Тизер-трейлер Жахливий 2 був випущений 24 липня 2020 року.   Джеремі Дік з MovieWeb прокоментував тизер, заявивши, що «тизер дуже цікаво дивитися всім, хто насолоджувався першим фільмом».  Метт Джозеф з We Got This Covered також проаналізував трейлер, написавши: «Цей трейлер, хоч і короткий, принаймні обіцяє більший, кривавіший і жахливіший сиквел, який без проблем сподобається тим, кому сподобався оригінал. " 

Також було оголошено, що до виходу фільму буде випущено тривипускну серію коміксів з обмеженим випуском.

«Сцена в спальні» 
Фільм отримав значне висвітлення в засобах масової інформації через ефект крові, особливо для тепер оголошеної «Сцени в спальні», що зображує тривале вбивство другорядного персонажа Еллі (Кейсі Хартнет).  Леоне заявив, що це була найскладніша та найтехнічніша сцена для зйомки з усієї постановки — три хвилини зображення каліцтва.  Леоне мав створити копію ляльки Хартнета в натуральну величину, яка могла б працювати як аніматронік.  Він заявив: «У мене були люди під ліжком зі стрижнями, які встромили її в кінцівки, а за стіною оперували її головою. Я поклав їй на груди гумові рукавички з трубкою, щоб вона дихала».  Леоне цифровим способом додав око Хартнета на маріонетку, коли Еллі прокинулася до своєї матері.

Прем'єра фільму 
Світова прем’єра «Жахливого 2» відбулася на Fantastic Fest 29 серпня 2022 року  і того ж дня була показана на Fright Fest у Лондоні .  Він був випущений 6 жовтня 2022 року компанією Bloody Disgusting .  Пізніше планується трансляція фільму на Screambox, а також на різних «відомих жанрових фестивалях» до його офіційного релізу.  Раніше Леоні висловлював бажання випустити фільм "у стилі роуд-шоу ", коли він буде закінчений.  

Незважаючи на те, що спочатку планувалося лише тижневий обмежений прокат у кінотеатрах, глядацька вимога змусила Bloody Disgusting оголосити, що Жахливий 2 залишиться в кінотеатрах на другий вихідний 12 жовтня 2022 року  17 жовтня цей пробіг продовжили ще на тиждень. 

Фільм був випущений для VOD 11 листопада 2022 року, а вихід на Blu-ray і DVD призначено на 27 грудня 2022 року

Сприйняття

Касові збори 
«Жахливий 2» вийшов у 886 кінотеатрах США, зібравши 400 000 доларів у день прем’єри.  Він дебютував до $805 000, а потім склав $1 мільйон наступних вихідних (зростання на 28%). Variety назвав успіх фільму «шоком» для індустрії через низький бюджет і обмежений мейнстримовий маркетинг.  За перші два тижні прокату фільм зібрав 3,4 мільйона доларів.  Розширившись до 1550 кінотеатрів за четвертий вікенд (збільшення на 795), фільм заробив 1,8 мільйона доларів США, що становить 10,1 мільйона доларів станом на листопад 2022 року 

Говорячи про касовий успіх фільму, Леоні сказав: «Чесно кажучи, я не очікував, що він викличе такий резонанс чи показ у кінотеатрах, окрім, можливо, кількох артхаусних кінотеатрів. Я ніколи не очікував, що це заробить мільйони доларів у кінотеатрах, щоб побачити, як він стає сніжним комом, з вуст у вуста, як люди хворіють і втрачають свідомість, і він справді починає розвиватися»  .

Відгуки критиків 
На сайті Rotten Tomatoes рейтинг схвалення фільму становить 86% на основі 64 рецензій із середнім рейтингом 6,8/10. Критичний консенсус веб-сайту звучить так: « Жахливий 2 перевершує оригінал у всіх відношеннях, що робить його поганою новиною для бридливих, але чудовим часом для ентузіастів жанру».  На Metacritic він має середньозважену оцінку 59 зі 100 на основі восьми критиків, що вказує на «змішані або середні відгуки». 

Джеффрі Андерсон із Common Sense Media назвав персонажів такими, що запам’ятовуються, особливо Сієнну, завдяки її розвитку характеру. Через це Андерсон заявляє, що «людське життя тут починає мати більше значення, ніж у першому фільмі».  Метт Донато з IGN, заявивши, що фільм має «недорозвинені сюжети та теми», відзначив це як покращення оригінального фільму та підкреслив гру Лавери, написавши, що вона «править як Сієнна у своїй фантастичній броні з ангельськими крилами як остання дівчина, що бореться». для сім’ї, зіткнувшись зі своїми демонами та викрикуючи криваві бойові крики в глузливе обличчя Арта».  Подібним чином Метью Джексон із Paste написав, що «LaVera, якій доручено влити людяність у продовження, справляється з цим завданням із чистою зірковою силою».  Трейс Совер з The Austin Chronicle похвалив «відчуття фізичності та комічного часу» Торнтона.  Семмі Гексойлер з The Guardian оцінив фільм у загальній складності три зірки з п’яти, вихваляючи творчі вбивства та продуктивність фільму, водночас критикуючи його тривалість. 

Фільм не обійшовся без недоброзичливців. Оуен Глейберман  Variety високо оцінив фільм за ефективне відображення вигляду та відчуття фільмів-слешерів 1970-х і 1980-х років, а також за саундтрек і спеціальні ефекти. Однак Гліберман розкритикував фільм за його невпинну жорстокість і несимпатичних героїв.  Адам Ґрем з The Detroit News оцінив фільм на оцінку D, назвавши його «[] жахливою вправою зі сплетером, яка затягується далеко за дві години без жодного відчуття мети, окрім власних інертних спроб шокувати».

Реакція аудиторії 
Після його виходу було кілька повідомлень про те, що глядачі блювали та непритомніли під час перегляду Жахливого 2, причому в одному випадку нібито викликали екстрену допомогу.   Говорячи про реакцію глядачів на фільм із Entertainment Weekly, режисер Демієн Леоні зауважив: «Послухайте, я хотів би мати пару прогулянок, я думаю, що це свого роду знак пошани, тому що це напружений фільм. Я не хочу, щоб під час фільму люди падали в непритомність, отримували травми. Але це сюрреалістично»

Майбутнє 
І Леоні, і Торнтон  підтвердили, що планується Жахливий 3 разом із подальшими частинами, які повільно спиратимуться на історію та мотиви Арта.  У жовтні 2022 року Леоні сказав, що провів повну обробку третього фільму, але він «набуває такого масштабу, що потенційно може бути розділений на частину 4, тому що [він] не хотів би знімати ще один фільм тривалістю 2 години 20 хвилин».

Примітки

Посилання 

 Офіційний веб-сайт
   
Фільми США 2022
Фільми-спінофи
Фільми, зняті в Нью-Йорку (штат)
Чорні комедії США
Фільми про монстрів 2020-х
Фільми-слешери
Сторінки з неперевіреними перекладами
Фільми англійською мовою